Le Sonnet 74 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : BVt be contented when that fell areſt,
With out all bayle ſhall carry me away,
My life hath in this line ſome intereſt,
Which for memoriall ſtill with thee ſhall ſtay.
When thou reueweſt this,thou doeſt reuew,
The very part was conſecrate to thee,
The earth can haue but earth,which is his due,
My ſpirit is thine the better part of me,
So then thou haſt but loſt the dregs of life,
The pray of wormes,my body being dead,
The coward conqueſt of a wretches knife,
To baſe of thee to be remembred,
   The worth of that,is that which it containes,
   And that is this, and this with thee remaines.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

074